Nummer 5 steht für:
 Nummer 5 lebt!, US-amerikanischer Film von John Badham (1986)
 Nummer 5 gibt nicht auf, US-amerikanischer Film von Kenneth Johnson (1988)

No. 5 oder Nr. 5 steht für:
 No. 5, 1948, Gemälde von Jackson Pollock
 Chanel Nº 5, Parfüm (1921)
 International Alphabet No. 5, Zeichensatz, siehe ISO 646

Militärverbände:

 Altpreußisches Infanterieregiment No. 5 (1806)
 Kurbayerisches Infanterieregiment No. 5 (1757)
 k.k. Dragonerregiment „Feldmarschall Herzog Hercules von Modena“ Nr. 5
 Jäger-Regiment zu Pferd Nr. 5 (Württemberg), Regiment des württembergischen Heeres
 Dragoner-Regiment „Freiherr von Manteuffel“ (Rheinisches) Nr. 5, Kavallerieverband der Preußischen Armee
 Hessen-kasselsches Infanterieregiment No. 5 (1756)
 Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 5, Kavallerieverband der Preußischen Armee. 
 K.u.k. Ulanenregiment „Nikolaus II. Kaiser von Rußland“ Nr. 5
 K.u.k. Husarenregiment „Graf Radetzky“ Nr. 5, Österreichisch-Habsburgischer Kavallerieverband 
 Kürassier-Regiment „Herzog Friedrich Eugen von Württemberg“ (Westpreußisches) Nr. 5, Kavallerieeinheit der Preußischen Armee
 Garde-Grenadier-Regiment Nr. 5, Infanterieverband des Gardekorps der Preußischen Armee
 K.u.k. Dragonerregiment „Nikolaus I. Kaiser von Rußland“ Nr. 5

 Telegraphen-Bataillon Nr. 5, preußisches Fernmeldebataillon
 Sturm-Bataillon Nr. 5 (Rohr)

 Höheres Kavallerie-Kommando Nr. 5, Großverband der Armee des Deutschen Kaiserreiches im Ersten Weltkrieg

 No. 5 Bomber Group, Royal Air Force 

geographische Objekte:

 Manitoba Census Division No. 5, Verwaltungseinheit in der Southwest Region, Kanada
 Saskatchewan Census Division No. 5, Verwaltungseinheit in der Provinz Saskatchewan, Kanada
 Speziallager Nr. 5 der sowjetischen Besatzungsmacht bei Fürstenwalde/Spree 
 Kilometerstein Nr. 5 (Dirmstein), Stundensäule

Titel:
 Chiffriert an Chef – Ausfall Nr. 5, deutscher Film von Helmut Dziuba (1979)
 Aggro Ansage Nr. 5, Sampler, Berlin (2005)
 Cellosonate Nr. 5 (Beethoven)
 Violinsonate Nr. 5 (Beethoven)
 Klaviersonate Nr. 5 (Beethoven) (1798)
 Klaviersonate Nr. 5 (Skrjabin)
 Messe Nr. 5 As-Dur (Schubert)
 Mambo No. 5 Tanzstück von Pérez Prado (1949)

Verkehrsmittel:
 Chioni Nr.5, sowjetisches Agrarflugzeug  (1923)
 Salzwedeler Kleinbahn Nr. 5 (1903)
 SiTB E 3/3 Nr. 5, Tender-Dampflokomtive (1899)
 No. 5 Elbe, Lotsenschoner in Hamburg
 LAG Nr. 5 bis 8, Lokomotiven

Siehe auch:
 Fire Station No. 5